Meade County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Meade County, Kansas 
 Meade County, Kentucky 
 Meade County, South Dakota